El Manzanillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Manzanillo, Las Vigas de Ramírez, ort, 
 El Manzanillo, Chiapas, ort, San Cristobal De Casas, 
 El Manzanillo, Veracruz, ort, Tierra Blanca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar